Cieki w Polsce
 Radzyńska Struga – struga, dopływ Jeziora Sławskiego
 Radzyńska Struga – rzeka, dopływ Lutryny

Przypisy